Süßbächle ist ein geographischer Name:

 Süßbächle (Enzklösterle), Weiler der Gemeinde Enzklösterle, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Süßbächle (Rohnbach), rechter Zufluss des Rohnbachs oder Rombachs bei Süßbächle, Gemeinde Enzklösterle, Landkreis Calw, Baden-Württemberg, der in die Große Enz mündet

Siehe auch:

 Süßbach